McMeekin ist der Familienname folgender Personen: 
 Douggie McMeekin, Schauspieler
 Evelyn McMeekin (* 1956), britische Sprinterin und Mittelstreckenläuferin
 Sean McMeekin (* 1974), US-amerikanischer Historiker
 Terence McMeekin (1918–1984), britischer Generalleutnant
 Thomas McMeekin (1866–1946), britischer Segler